Mohamed Ali
 Mohamed Ali (19??) új-zélandi középtávfutó atléta, ifjúsági olimpikon
Mohammed Ali
 Muhammad Ali egyiptomi alkirály (1769–1849)
 Mohammad Ali perzsa sah (1872–1925)
 Mohammed Ali (?–?) egyiptomi tornász, olimpikon az 1948-as olimpián
 Mohammed Ali (1975) olimpiai ezüstérmes egyiptomi ökölvívó
 Mohammed Ali (1980) tunéziai ökölvívó, olimpikon
 Mohammed Ali (1981) iraki súlyemelő, olimpikon
 Mohammed Ali (1996) brit ökölvívó, olimpikon
Muhammad Ali
 Muhammad Ali (1942–2016) olimpiai és világbajnok amerikai ökölvívó